Céline Minard – scrittrice francese
 Charles Joseph Minard – ingegnere civile francese innovatore nella grafica delle informazioni
 Ricky Minard – ex cestista e allenatore statunitense di pallacanestro
 Sébastien Minard – ex ciclista su strada francese